Гетман
 Гетман, Андрей Лаврентьевич (1903—1987) — советский военачальник, генерал армии, Герой Советского Союза.
 Гетман, Иван Иванович (1913—1943) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза, почётный полярник.
 Гетман, Игорь Евгеньевич (род. 1973) — азербайджанский футболист, тренер.
 Гетман, Раиса Александровна (1913—1983) — русская советская художница, живописец и график.